La palabra pistón puede referirse a:

 Pistón, elemento básico del motor de combustión interna.
 Pistón o cápsula fulminante, en las antiguas armas de fuego de percusión y en los cartuchos, pequeña cápsula donde se aloja la materia explosiva (fulminante) destinada a iniciar la inflamación de la pólvora que propulsará el proyectil.
 Pistón, pieza de un arma de aire comprimido que tiene como finalidad comprimir el aire existente dentro del cilindro del arma para impulsar la munición que saldrá disparada.
 Pistón (instrumento musical),  llave en forma de émbolo que tienen diversos instrumentos musicales de viento.
 Pistón (cóctel), cóctel chileno preparado con pisco y agua tónica.
 Pistón de fuego, dispositivo primitivo utilizado para encender fuego.

Enlaces externos